Lill-Grundtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Grundtjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (1,7 ha)
Lill-Grundtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,42 ha)

Se även
Grundtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn